Itaipudam, een stuwdam op de grens van Brazilië en Paraguay
 Itaipu (compositie), een cantate van Philip Glass over deze stuwdam
 Itapu (eiland), een eiland in de buurt van deze stuwdam